Długosz steht für:
 Długosz (Gmina Szydłowiec), Ort in der Gmina Szydłowiec, Powiat Szydłowiecki, Woiwodschaft Masowien, Polen

Długosz ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Długosz (* 1941), Weihbischof in Częstochowa
 Jan Długosz (1415–1480), polnischer Historiker, Diplomat und Chronist

Siehe auch:
 Dlugosch